Tamași ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tamași (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Tamași (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov

Tamasi ist außerdem der Name folgender Personen:

 Tamasi Jenik (* 1967), russischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Tamasy
 Tamási (Begriffsklärung)